Джулия Элизабет Аннас (; род. 13 июня 1946) — англо-американский учёный-философ, специалист по античной и современной этике. Доктор философии (1972), регент-профессор (с 1995) Аризонского университета, прежде 15 лет преподавала в Оксфорде. Член Американской академии искусств и наук (1992) и Американского философского общества (2013).

Биография 
Окончила Оксфордский университет (первоклассная степень бакалавра с отличием, 1968). Степени магистра (1970) и доктора философии (1972) получила в Гарвардском университете.

В 1970—1986 годах — преподаватель философии в Оксфорде. В 1991—1992 годах — профессор факультета философии Колумбийского университета. В 1986—1991 и с 1992 года — профессор Аризонского университета, с 1995 года — регент-профессор философии. Почётный фелло .

В 2011 году удостоилась прочтения лекции имени Корбетта в Кембриджском университете. Почётный доктор философии Уппсальского университета (2007).

Редактор-зачинатель Oxford Studies in Ancient Philosophy. Автор многих работ, в том числе книг, по античной философии, в особенности по эпистемологии и этике.

Замужем за профессором философии Аризонского университета Дэвидом Оуэном. У них одна дочь — Лаура.

Примечания

Ссылки 
 Аризонский университет

Персоналии:Этика
Члены Американского философского общества
Члены Норвежской академии наук
Доктора философии
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Аризонского университета
Президенты отделений Американской философской ассоциации
Почётные доктора Уппсальского университета
Женщины-философы Великобритании
Переводчики с древнегреческого языка
Женщины-философы США